Рейс 5569 может иметь следующие значения:
 Рейс 5569 SkyWest Airlines
 Рейс 5569 Аэрофлота